Мерцбах:

 Мерцбах — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц. Общая длина реки 28,4 км.
 Мерцбах — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц. Общая длина реки 4 км.